Александр Ба́бич:
 Бабич, Александр Александрович (род. 1979) — украинский футболист и тренер.
 Бабич, Александр Юрьевич (род. 1994) — украинский боксёр.